James Montgomery (1878-1966) – commediografo e scrittore statunitense
 James Montgomery, noto come Jim Montgomery – nuotatore statunitense
 James Montgomery – poeta scozzese
 James Montgomery – calciatore inglese